() — комедийный художественный фильм, продолжение фильма «Трудный ребёнок».

Сюжет 
Джуниор Хили — трудный ребёнок, отличающийся плохим поведением, но приёмный отец терпит его причуды и старается исправить его любой ценой. Джуниор опять квитается с теми, кто плохо относится к нему и отстаивает их с отцом дружную семью.

Ситуация в семье изменилась с момента первой части фильма. Папа Бен Хили развелся со своей женой и переехал вместе с сыном в Мортвилль, где живёт много разведённых женщин. Бен сразу же становится объектом пристального внимания и ухаживания дам; правда, Джуниор мешает этим женщинам достичь своей цели, он ревнует отца к его новым знакомым. В новом городе Джуниор поступает в школу, новым директором которой оказывается тот самый Пибоди, который некогда «пристроил» Джуниора в семью Хили. Джуниор воздаёт по заслугам унижающим его соседям и одноклассникам. Наказан Джуниором и отец Бена, Большой Бен, разорившийся со своим бизнесом спорттоваров, и скрывающийся в доме сына от кредиторов.

Бен и Джуниор обустраиваются в новом городе. В одном из ЧП, разразившихся при непосредственном участии сына, Бен оказывается в медпункте, где знакомится с медсестрой Энни Янг. Он испытывает симпатию к женщине, но Джуниор поначалу также принимает её в штыки. Также он конфликтует с её дочерью Трикси — «трудным ребёнком» № 2. Джуниор всячески пакостит ей, но девочка всякий раз даёт хулигану отпор — применяет боевые приёмы, обливает его из шланга и всячески задирает. Джуниор тоже не остаётся в долгу и во время прогулки в парке аттракционов сильно ускоряет движение карусели, в результате чего Трикси и остальных ребят тошнит прямо на аттракционе. Однажды на одном из школьных вечеров Трикси срывает праздничное представление, связав своих одноклассников, не взявших её в кукольный театр. Медсестра Энни, сгорая со стыда перед коллегами, отчитывает Трикси и, уводит, а точнее уносит в охапку свою дочь со школьного вечера. Увидевший это Джуниор, меняет отношение к Энни, проникаясь к ней большей симпатией. Бен же видит в Энни подругу по несчастью, ведь они оба родители трудных детей, воспитывающие их в одиночку. 

В это же самое  время Хили-старший связывает себя возможными в перспективе семейными обязательствами с бизнес-вумэн Лавандой Дюмор, которая ненавидит Хили-младшего и вообще всех детей на свете. Лаванде удаётся на время расположить к себе Бена и даже настроить Бена против Джуниора. Особенно рад появлению Лаванды в их доме Большой Бен, надеющийся, что потенциальная невестка с состоянием в 50 миллионов долларов поправит его финансовое положение. Лаванда грозит Джуниору, что после свадьбы «сдаст его в интернат в Ираке»; Бен же считает, что Джуниор оговаривает Лаванду из ревности к потенциальной мачехе. Лаванде же всякий раз удаётся повернуть ситуацию в свою пользу, и в глазах Бена она всегда выглядит мудрой и понимающей женщиной с "сильными моральными устоями". Хотя от чувств к Энни Бен тоже не может избавиться и думает кому бы отдать предпочтение — ведь речь не только о будущей жене, но и о матери для Джуниора. Джуниор всячески мешает Лаванде выйти замуж за своего отца: на званом обеде, устроенном Лавандой в честь помолвки, Джуниор подбрасывает тараканов в кушанья; он подменяет анализы крови Лаванды на кровь собаки, больной бешенством, упрятав Лаванду на несколько дней в больницу. В больнице Джуниор меняет медицинскую карту Лаванды на медкарту другого пациента; в итоге Лаванде делают пластическую операцию вместо человека, захотевшего иметь самый длинный нос в мире. Она в панике. 

За несколько дней до свадьбы Джуниор и Бен идут поужинать в пиццерию, где случайно встречаются с Энни и Трикси. Джуниор окончательно убеждается в необходимости поженить отца и Энни. На этом же вечере присутствует и мистер Пибоди с любовницей. Увидев двух ненавистных воспитанников, и получив запущенные в него и его спутницу помидоры, Пибоди начинает их публично оскорблять и запускает яйцом в Бена. Тот запускает в него пиццей и начинается «драка едой». Приключение окончательно примиряет Джуниора и Трикси, и они становятся друзьями. Поскольку Джуниор симпатизирует Энни, а Трикси лояльно настроена к Бену. 

В ночь перед свадьбой Джуниор сговаривается с Трикси сходить к местной городской достопримечательности «Камню любви», который исполняет все желания в сердечных делах. Утром, не найдя Джуниора и Трикси в кроватях, Бен и Энни отправляются на поиски детей. Дети рады, увидев, родителей вдвоём, но расстраиваются, когда Бен всё же отправляется на свою свадьбу. 

Предвкушая появление Лаванды с самым длинным носом, Джуниор надеется, что свадьба сорвётся. Но за счёт срочной дорогостоящей операции Лаванда успевает вернуть свою внешность в назначенный для свадьбы срок.  Джуниор в отчаянии, ведь бракосочетание вот-вот состоится. Но ситуацию спасает приехавшая на тракторе Трикси, и привезшая на нём тот самый «Камень любви». Разъяренная Лаванда выпаливает «Ненавижу детей! Если б у меня была власть, я бы этих детей стёрла с лица земли». Бен видит истинное лицо своей невесты и окончательно разочаровывается в ней. Трикси спускает камень на красную дорожку, после чего камень прибивает Лаванду к Земле. Появившаяся Энни просит прощения за выходку дочери, но Бен говорит, что этой свадьбе суждено было не состояться и просит Энни выйти за него замуж. Дети торжествуют, а Большой Бен негодует, требуя чтобы сын женился на «золотой жиле, стоящей миллионы». В ответ Бен предложил отцу самому жениться на Лаванде, и тот понял, что это прекрасная идея. Оказав помощь Лаванде, прибитой к земле камнем, Большой Бен признаётся ей в любви. Лаванда проникается словами мужчины и страстно его целует. Джуниор и Трикси морщатся, при виде этого зрелища и устраивают еще одну пакость, запустив динамит в свадебный торт. Торт падает на целующихся Лаванду и Бена, а Бен, Энни, Джуниор и Трикси прогуливаются большой семьёй по городской аллее.

В ролях 

Актёры вновь собрались вместе спустя 22 года, чтобы поделиться впечатлениями о съёмках и принять участие в фотосессии.

Отзывы 
Фильм оказался не таким успешным, как первый, заработав в два раза меньше в американском прокате. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 8 % положительных рецензий на основе 26 рецензий со средней оценкой 3,30 из 10. Зрители, опрошенные , поставили фильму оценку B+ по шкале от A до F.

Журнал Variety в своей рецензии написал: «Временами эта жалкая версия ситкома кажется написанной пятилетними детьми для пятилетних детей, причем так сильно, что возникает подозрение, что сценарий был нарисован пальцами».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Брайана Леванта
Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы США 1991 года
Фильмы по сценариям Скотта Александера и Ларри Карезюски
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы-сиквелы США